Los estegosaurianos (Stegosauria) son un infraorden de dinosaurios tireóforos que vivieron desde  del período Jurásico hasta el Cretácico, hace aproximadamente 169 y 125 millones de años, desde el Bathoniense al Aptiense, distribuyéndose por todo el mundo. El primer estegosauriano descrito, el Dacentrurus, fue descrito por Sir Richard Owen en 1875. Los principales descubrimientos provienen de Norteamérica, África, Asia y Europa, con tres formas sin describir de Sudamérica y un género dudoso de la India.

Descripción 

Todos los miembros de este taxón se caracterizan principalmente por un desplazamiento cuadrúpedo, además de poseer una cabeza proporcionalmente pequeña con un pico aplanado y una doble hilera de púas o placas óseas dispuestas a lo largo del dorso. Los estegosaurianos, hablando en términos generales, son herbívoros medios a grandes con las pequeñas cabezas y los cuellos largos. Los estegosáuridos poseían un cráneo más largo que los huayangosáuridos. Terminaba en un pico córneo, que cubría el premaxilar y el predentario. Aparte de los Huayangosauridae, los estegosáuridos posteriores perdieron los dientes premaxilares.
Los brazos mucho más cortos que las piernas, un par de púas hacia arriba según lo pensado tradicionalmente o hacia fuera según lo sugerido por los nuevos hallazgos del extremo de la cola, de hombros construidos pesadamente a menudo con una espina hacia fuera de ellos a un ángulo incierto, y de dos filas de las espinas dorsales o de las placas que van de detrás la cabeza del extremo de la cola.  El Stegosaurus es el único con placas grandes y sin espinas dorsales. Parecen haber conservado cinco dedos en la mano, pero solamente tres dedos funcionales por pie. Los miembros son inusualmente acolumnados para los dinosaurios, y los brazos son robustos. Las patas se vuelven más de largas comparadas a los brazos en los estegosaurianos derivados.

Sistemática 

Stegosauria se define como el clado más inclusivo que contiene al  Stegosaurus stenops (Marsh, 1887) pero no al Ankylosaurus magniventris (Brown, 1908).

Taxonomía 
  
Suborden Thyreophora

Infraorden Stegosauria
 Gigantspinosaurus (China)
 Bashanosaurus (China)
 Familia Huayangosauridae
 Huayangosaurus (Sichuan, China)
?Regnosaurus (Sussex, Reino Unido)
?Isaberrysaura (Argentina)
 Family Stegosauridae
 Chialingosaurus - (Sichuan, China)
 Chungkingosaurus - (Chongqing, China)
 Dacentrurus - (Reino Unido, Francia & España)
 Hesperosaurus - (Wyoming, Estados Unidos)
 Miragaia - (Portugal)
 Monkonosaurus - (Tíbet, China)
 Paranthodon - (Sudáfrica)
 Wuerhosaurus - (Xinjiang, China)
 Subfamily Stegosaurinae
 Kentrosaurus - (Tanzania)
 Lexovisaurus (=Loricatosaurus) - (Reino Unido & Francia)
 Stegosaurus - (Wyoming, Estados Unidos)
 Tuojiangosaurus - (Sichuan, China)
 Uncertain placement (incertae sedis)
 ?Craterosaurus - (Bedfordshire, Inglaterra)
Jiangjunosaurus - (Xinjiang, China)

Filogenia 

 Stegosauria
 |--Huayangosaurus
 `--Stegosauridae
    `--+-?Chungkingosaurus
       `--+--Chialingosaurus
          `--+--+--Wuerhosaurus
             |  `--+--Dacentrurus
             |     `--Hesperosaurus
             `--+--Tuojiangosaurus 
                `--+--+--Kentrosaurus            
                   |  `--Lexovisaurus
                   `--+--Stegosaurus stenops
                      `--S. ungulatus (=?S. armatus)

Referencias

Bibliografía 
Sereno, P & Z-M Dong (1992). The skull of the basal stegosaur Huayangosaurus taibaii and a cladistic diagnosis of Stegosauria. Journal of Vertebrate Paleontology 51: 318-343 
Marsh, O.C. (1877). "New order of extinct Reptilia (Stegosauria) from the Jurassic of the Rocky Mountains." American Journal of Science, 14(ser.3):513-514. 
Carpenter, K., Miles, C.A., and Cloward, K. (2001). "New Primitive Stegosaur from the Morrison Formation, Wyoming", in Carpenter, Kenneth(ed) The Armored Dinosaurs. Indiana University Press. ISBN 0-253-33964-2, 55–75.
Fastovsky DE, Weishampel DB (2005). "Stegosauria:Hot Plates", in Fastovsky DE, Weishampel DB: The Evolution and Extinction of the Dinosaurs (2nd Edition). Cambridge University Press, 107–130. ISBN 0-521-81172-4.

Enlaces externos 

Ficha y estado en TaxonSearch
Stegosauria en Palæos
Stegosauria en Kherper.net